Casino Royale steht für:
 Casino Royale (Roman), erster Roman von Ian Fleming, Auftritt von James Bond (1953)
 Casino Royale (Monterrey), mexikanisches Bingo-Casino, in dem 2011 ein Brandanschlag stattfand
 Casino Royale (1954), US-amerikanischer Fernsehfilm von William H. Brown Jr.
 Casino Royale (1967), amerikanisch-englische Parodie
 James Bond 007: Casino Royale (2006), internationaler Spionagefilm von Martin Campbell

Siehe auch:
 Casino (Begriffsklärung)